— японский писатель. За новеллу «Течение лета» () в 1966 году был награждён Премией имени Рюноскэ Акутагавы, став на тот момент самым молодым лауреатом.

Биография 
Родился 23 декабря 1943 года, в городе Иияма, префектура Нагано. В 1964 году окончил  (программа школы была ориентирована на подготовку к поступлению в технические вузы с уклоном в радиотехнологии) в городе Сендай. Работал оператором телекса. В 1968 переехал в Нагано, где и проживает по сию пору.  

В юности Маруяму потряс роман Германа Мелвилла «Моби Дик» настолько, что он захотел стать телеграфистом, чтобы служить на флоте. И заняться писательством. Он также попытался сделать собственный перевод книги, но в итоге отказался от этой идеи. В 2014 году Маруяма издал книгу  —  пересказ «Моби Дика» с авторскими комментариями.  
Произведения Маруямы получили признание в Японии. Писательница  в авторской передаче для телевидения называла их «неустаревающей классикой». После присуждения ему премии Акутагавы, писатель дважды выдвигались на премию Танидзаки, в 1973 и 1976 годах. А также на премию Кавабаты в 1987. Но отказался от наград, принципиально избегая контактов с литературным истеблишментом Японии. Мне стал противен литературный мир, с его писательскими интригами, и я немедленно покинул Токио. Современные литературные награды — это праздничная мишура, обеспечивающая высокие зарплаты сотрудникам крупных издательств. Награды используются для того, чтобы лучше продавать книги. Литература испортилась и гниёт. В 2013 году писатель учредил «Литературную премию Кэндзи Маруямы», которая не предполагает денежной награды или каких-то особых поощрений, кроме издания книги победителя. В 2015 учредил курсы писательского мастерства для молодых писателей, которых сам Маруяма называет «невидимыми». А в 2019 собственное издательство . 

Произведения писателя переводились на английский, немецкий, русский, китайский и корейский языки.

Критика 
Канадский японист, переводчик и литературовед Тимоти Ильес, который перевел ряд произведений писателя на английский язык, отмечает, что творчество и личность Маруямы является яркой противоположность привычному образу японского общества. Маруяма, на его взгляд, являет собой пример яркого индивидуализма. Как человек, и в своём творчестве, писатель транслирует любовь к уединенности и наслаждению природой, в противовес современному урбанизированному японскому обществу, которое предпочитает группизм. Для меня творчество Маруямы перекликается с лучшими, наиболее выдающимися аспектами гуманизма и индивидуализма, но не как оскорбление человеческому сообществу, как раз наоборот. Как вдохновение. Приглашение читателям вообразить, настойчиво и уверенно, что они тоже имеют смелость, необходимую для создания такого общества.

Библиография

Переводы на русский язык 
 
«Плач по Луне», рассказ / Пер. Г. Чхартишвили —  Иностранная литература, 1993, №5
«В небе снова радуга», рассказ / Пер. Г. Чхартишвили —  Иностранная литература, 1999, №8

Экранизации

Примечания

Ссылки 
 Кэндзи Маруяма в Журнальном зале
Очерк творчества Фрагмент диссертации о творчестве Маруямы
 Библиография сочинений писателя и критической литературы о нём

Писатели Японии
Лауреаты премии Акутагавы